Персоналії
 Діагор — тиран давньогрецького міста Еретрія
 Діагор — давньогрецький філософ і поет
 Діагор — давньогрецький кулачний боєць
 Діагор — давньогрецький вчений